Un parking est une aire de stationnement pour véhicules ;
 Parking est un film français de 1985 réalisé par Jacques Demy ;
 Parking est un film taïwanais de 2008 réalisé par Chung Mong-Hong ;
 Parking de nuit est une émission de radio culturelle diffusée sur France Inter entre 2008 et 2010.

Patronyme 
 Gustave Parking, né Pierre Le Bras, est un humoriste français.

Homonymie de titre